Parente di Vasco è un romanzo italiano di Massimiliano Parente, pubblicato nel 2018. È il primo romanzo pubblicato dall'autore dopo la morte del padre, alla cui scomparsa vengono dedicati diversi passaggi. Come aveva fatto anche con Contronatura e L'inumano, il protagonista del libro è una versione romanzata dell'autore stesso, Massimiliano Parente. Il libro è dedicato al conduttore radiofonico Emilio Pappagallo che compare nel romanzo stesso come personaggio.

Note